Il doppio del torneo di tennis Unicredit Czech Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrea Gaudenzi e Sander Groen che hanno battuto in finale Devin Bowen e Mariano Hood 7-66, 6-4.

Teste di serie 

 Jonathan Erlich /  Dominik Hrbatý (quarti di finale)
 Devin Bowen /  Mariano Hood (finale)

 Eric Taino /  Jack Waite (primo turno)
 Andrea Gaudenzi /  Sander Groen (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 2001